Marian Dobija (1927–1990) – polski lekkoatleta, oszczepnik
 Marian Dobija (1935–2020) – polski lekkoatleta, długodystansowiec